К'ахк’-Калав (д/н — бл. 765/768) — ахав Унського царства з 750 до 765/768 року.

Життєпис 
Походив з 2-ї династії пусільхи. Син або брат ахава К'ахк’-Чана. Посів трон близько 750 року. У 751 році з нагоди двадцятиріччя в день 9.16.0.0.0, 2 Ахав 13 Сек (9 травня 751 року) встановив стелу F. Можливо стає союзником Саальського царства та водночас визнав зверхність Мутульського царства. Останній факт сприяв зміцнення становища царства Ун в Південному Белізі.

Проте наприкінці правління К'ахк’-Калава почалися якійсь негативні процеси, ймовірно мали внутрішній характер. Про кінець правління нічого невідомо. На думку дослідників, це могло статися між 765 та 768 роками. Новим ахавом став К'авііль-Чан-….

Джерела 
 Wanyerka P. Classic Maya Political Organization: Epigraphic Evidence of Hierarchical Organization in the Southern Maya Mountains Region of Belize. PhD Dissertation, Southern Illinois University, Carbondale, 2009. — P. 365—366
 Prager C., Volta B., Braswell G. The Dynastic History and Archaeology of Pusilha, Belize // The Maya and their Central American Neighbors: Settlement Patterns, Architecture, Hieroglyphic Texts, and Ceramics / Ed. by G. Braswell. — London and New York: Routledge, 2014. — P. 296

Царі Пусільхи